Thalassoma purpureum es una especie de actinopterigio perciforme de la familia de los lábridos.

Morfología 
 Los machos pueden llegar alcanzar los 46 cm de longitud total.

Distribución geográfica 
Habitan tanto en el océano Atlántico como en el Indo-Pacífico. En el océano Atlántico solo se encuentra en la costa sur de Sudáfrica, mientras que en el Indo-Pacífico cuentan con una amplia distribución, desde el mar Rojo y la costa este de África hasta el archipiélago de Hawái, islas Marquesas, isla de Pascua, isla de Lord Howe, islas Kermadec e isla Rapa.

Sistemática 
Fue descrito por el naturalista, explorador, y orientalista sueco Peter Forsskål en 1775 bajo el nombre de Scarus purpureus, quien designó como localidad tipo a Yeda (Arabia Saudita) Posteriormente, en 1839 cuando el naturalista británico William Swainson definió el subgénero Thalassoma dentro del género Xyrichtys, fue designado como especie tipo del mismo.

En base a estudios filogenéticos realizados por , se relaciona con otros miembros de su género de la siguiente manera:

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

purpureum
Peces del océano Atlántico
Peces del océano Índico
Peces del océano Pacífico
Animales descritos en 1775